БГ Еуфория или BG EUфория е български пътуващ диджей купон.

Зародил се е като идея на Николай Марков (МК Ники) през 1998 г. Ники по това време е стажант в Българското посолство във Вашингтон. Идеята набира скорост след изяви във Вашингтон, а по-късно в Ню Йорк – където Ники среща Александър Петров (МК Сашо), и в Бостън. Към края на 2006 г. BG EUфория има над 100 организирани партита и прояви, посетени от хиляди клъбъри в 8 държави, включително и в България.

В началото на BG EUфория епизодично е пускана и чужда музика, но събитието като цяло е само с българска музика, без чалга. На BG EUфория може да се чуе електронна, както и друга денс, рок и поп музика.

Според класацията на BG EUфория към 15 ноември 2006 г. най-купонджийските български градове в света са (класацията не включва градове в България):
 Ню Йорк (САЩ)
 Сан Франциско (САЩ)
 Париж (Франция)
 Чикаго (САЩ)
 Вашингтон (САЩ)

Външни препратки 
 Официална страница
 "BG EUфория" – статия на Българи в чужбина 

Музикални фестивали в България